nyugat, a négy égtáj egyike
Irodalom, sajtó, film
 Nyugat, 1908 és 1941 között megjelent irodalmi folyóirat
 Nyugat, a Nyugat Média és Világháló Egyesület által megjelentetett internetes újság
 Nyugat (2002) Cristian Mungiu filmje
 Nyugat.hu sporthír-portál
Vallás
Nyugat, a holtak földje az óegyiptomi vallásban
Kultúra
Nyugati világ, nagyjából a nyugati kultúra elterjedési területe, a hidegháború ideje alatt a keleti blokk országait kivéve
Nyugati kultúra, az Európából kiinduló kultúra
A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai, Oswald Spengler német történetfilozófus műve (1918–1922)